Fuyang Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fuyang Shi (härad), Zhejiang, 
 Fuyang Shi (prefektur), Anhui, 

Robotskapade Kinaförgreningar